О'Кейн () — прізвище ірландського походження.

Відомі носії 
 Дін О'Кейн (1963) — професіональний снукерист з Нової Зеландії.
 Імон О'Кейн (1982) — ірландський професійний боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Лаям О'Кейн (1948) — північноірландський футболіст, що грав на позиції захисника.